Быховская — еврейская топонимическая фамилия (от названия города Быхов); мужская форма — .

Известные носительницы  Быховская, Анна Марковна (1901—1996) — советский паразитолог, первый декан биологического факультета МГУ.
 Быховская, Елизавета Ивановна (Элишева; 1888—1949) — русская и еврейская (иврит) поэтесса, писательница, мемуарист.
 Быховская, Мариам Александровна (1925—2011) — советская художница, декоратор и костюмер.
 Быховская, Софья Львовна (Сарра Абрамовна; 1887—1942) — советский лингвист, учёный секретарь Института языка и мышления.

 Быховская-Павловская, Ирина Евгеньевна (1910—?) — зоолог-паразитолог, доктор биологических наук.

См. также 
 
 
 Быховская синагога
 Быховская тюрьма